Silvija Talaja (Imotski, 1978. január 14. –) horvát teniszezőnő. 1992-ben kezdte profi pályafutását, két egyéni és egy páros WTA-torna győztese. Legjobb egyéni világranglista-helyezése tizennyolcadik volt, ezt 2000 májusában érte el.

Év végi világranglista-helyezései

Források 
 

Horvát teniszezők
Horvát olimpikonok
1978-ban született személyek
Horvát nők
Élő személyek